Als Marientor sind mehrere mittelalterliche Stadttore überliefert:

 das Marientor (Duisburg) in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 das Marientor (Flensburg) in Flensburg, Schleswig-Holstein
 das Marientor (Malbork) in Malbork (dt. Marienburg), Wojewodschaft Pommern, Polen
 das Marientor (Naumburg) in Naumburg (Saale), Sachsen-Anhalt
 das Marientor (Nürnberg) in Nürnberg, Bayern

Siehe auch:
 Marienpforte